Каріна Віттгефт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Віра Лапко.

Юлія Гергес виграла титул, у фіналі перемігши Белінду Бенчич з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Варвара Лепченко

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

BGL Luxembourg Open, одиночний розряд
2018
2018 у люксембургському спорті